Världsmästerskapet i handboll för herrar 2003 spelades 20 januari-2 februari 2003, i Portugal.

Spelartrupper 
Spelartrupper under världsmästerskapet i handboll för herrar 2003

Kval 
Kvalspelet till världsmästerskapet i handboll för herrar 2003

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet
Lag som spelade i samma grupp i första gruppspelet har resultat med sig det resultatet till andra gruppspelet. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Bronsmatch

Final

Slutställning 

Lag 1-7 kvalificerade för olympiska sommarspelen 2004.

Christian Schwarzer, Tyskland utsedd till turneringens mest värdefulla spelare.

Externa länkar 

IHF:s resultatservice för handbolls-VM 2003

2003 i Portugal
Internationella handbollstävlingar i Portugal
Handbollssäsongen 2002/2003
Sportevenemang i Lissabon
2003
Lissabon under 2000-talet